Morone är ett släkte av fiskar. Morone ingår i familjen egentliga havsabborrfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga havsabborrfiskar
Morone (Moronidae)